Kroisleitner ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Kroisleitner
 Rupert Kroisleitner (* 1939), österreichischer Ordensgeistlicher